Nikolàievski (Astracan), poble de la província d'Astracan, a Rússia
 Nikolàievski (Buriàtia), poble de la república de Buriàtia, a Rússia